De Liga 1928 was het achtste seizoen in de hoogste afdeling van het Poolse voetbal en het tweede van de competitie in zijn huidige vorm. De competitie werd gespeeld van 4 maart tot 25 november 1928. Wisła Kraków volgde zichzelf op als kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1928